Pär Holmqvist, född 13 februari 1978 i Skellefteå, är en svensk ishockeyspelare. Han har Bolidens FFI som moderklubb och har spelat i bland annat Skellefteå AIK, Björklöven, IK Nyköpings NH 90, Piteå HC, Nordic Vikings, Nybro Vikings IF och SK Lejon.

Referenser
 

Födda 1978
Levande personer
Män
Idrottare från Skellefteå
Spelare i IF Björklöven
Spelare i Nordic Vikings
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Nyköpings Hockey
Spelare i Piteå HC
Spelare i SK Lejon
Spelare i Skellefteå AIK
Svenska ishockeyspelare